masti i ulja
trigliceridi